Härkäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Härkäsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu,  (4 ha)
2. Oxsar, ö, Nyland, Helsingfors,  (56 ha)
3. Härkäsaari (ö i Birkaland), Tammerfors,  (2 ha)
4. Härkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,38, long 26,47),  (0 ha)
5. Härkäsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (1 ha)
6. Härkäsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,03, long 27,93), 
7. Härkäsaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (1 ha)
8. Tjurholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,19, long 25,09),  (1 ha)
9. Härkäsaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä,  (5 ha)
10. Härkäsaari (ö på gränsen mellan Norra Karelen och Ryssland),  (0 ha)
11. Härkäsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,25, long 27,60),  (4 ha)
12. Härkäsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
14. Härkäsaari (ö i Södra Karelen, Imatra),  (0 ha)
15. Härkäsaari (ö i Nyland), Helsingfors,  (18 ha)
16. Härkäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,51, long 29,57), 
17. Härkäsaari (ö i Lappland), Norra Lappland,  (3 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar